Вишневски — фамилия.
 Вишневски, Анке (род. 1978) — немецкая саночница, выступающая за сборную Германии с 2001 года.
 Вишневски, Кит (род. 1981) — американский боец смешанного стиля.
 Вишневски, Наталья Сергеевна (род. 1937) — актриса театра и кино. Народная артистка России.